Morrowind – skrócona nazwa trzeciej części gry komputerowej z serii The Elder Scrolls
 Morrowind – prowincja w serii gier The Elder Scrolls

fr:Morrowind